The Lost Sheep – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
The Lost Sheep – cortometraggio del 2011 diretto da Jens Jacob